Cantonul Méréville este un canton din arondismentul Étampes, departamentul Essonne, regiunea Île-de-France, Franța.

Comune 

|-
| Abbéville-la-Rivière || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 001
|-
| Angerville || align="right" |  hab. || align="right" | 91670 || align="right" | 91 1 17 016
|-
| Arrancourt || align="right" |  hab. || align="right" | 91690 || align="right" | 91 1 17 022
|-
| Blandy || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 067
|-
| Bois-Herpin || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 075
|-
| Boissy-la-Rivière || align="right" |  hab. || align="right" | 91690 || align="right" | 91 1 17 079
|-
| Brouy || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 112
|-
| Chalou-Moulineux || align="right" |  hab. || align="right" | 91740 || align="right" | 91 1 17 131
|-
| Champmotteux || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 137
|-
| Congerville-Thionville || align="right" |  hab. || align="right" | 91740 || align="right" | 91 1 17 613
|-
| Estouches || align="right" |  hab. || align="right" | 91660 || align="right" | 91 1 17 222
|-
| Fontaine-la-Rivière || align="right" |  hab. || align="right" | 91690 || align="right" | 91 1 17 240
|-
| Guillerval || align="right" |  hab. || align="right" | 91690 || align="right" | 91 1 17 294
|-
| La Forêt-Sainte-Croix || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 248
|-
| Marolles-en-Beauce || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 374
|-
| Méréville || align="right" |  hab. || align="right" | 91660 || align="right" | 91 1 17 390
|-
| Mespuits || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 399
|-
| Monnerville || align="right" |  hab. || align="right" | 91930 || align="right" | 91 1 17 414
|-
| Pussay || align="right" |  hab. || align="right" | 91740 || align="right" | 91 1 17 511
|-
| Roinvilliers || align="right" |  hab. || align="right" | 91150 || align="right" | 91 1 17 526
|-
| Saclas || align="right" |  hab. || align="right" | 91690 || align="right" | 91 1 17 533
|-
| Saint-Cyr-la-Rivière || align="right" |  hab. || align="right" | 91690 || align="right" | 91 1 17 544
|}
 
 

Cantoane în Essonne